Voinova se poate referi la:
Voinova - sat în raionul Strășeni
rezervația naturală Voinova din raionul Anenii Noi
rezervația naturală Voinova din raionul Călărași